Regele iudeilor se poate referi la:
  (circa 1050 – 722 î.Hr.)
 Regatul Iuda, (931 – 586 î.Hr. 
 
 Dinastia Hașmoneilor
 Mesia evreiesc
 Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm, „Isus din Nazaret, regele Iudeilor”, în latină

Dezambiguizare
Expresii din Biblie